Agnès Martin peut désigner :
 Agnès Martin (1912-2004), une peintre canado-américaine ;
 Agnès Martin (1988-), une joueuse française de rink hockey.